Levantamiento o levantamientos, se refiere a:

 Una revuelta, rebelión o motín, de carácter social o militar, con mayor o menor violencia.
 Levantamientos moriscos o Revuelta mudéjar, en la península ibérica.
 Levantamiento de Wat Tyler o Revuelta de los campesinos de 1381, en Inglaterra,
 Levantamiento de los comuneros de Castilla o Guerra de las Comunidades de Castilla, (1520-1522)
 Levantamiento de los campesinos alemanes o Levantamiento del hombre común (1524-1525), en Alemania,
 Levantamientos jacobitas (1688-1746), en las Islas Británicas,
 Levantamiento de los comuneros o Rebelión de los comuneros [1781), en Nueva Granada, Colombia 
 [[Levantamiento del 2 y 3 
de Mayo]] en 1808, en España,
 Levantamiento de los bóxers (1898-1901) en China,
 Levantamientos de Silesia (1919-1921) en Polonia,
 Levantamientos de izquierda contra los bolcheviques (1918-1923),
 Levantamiento campesino en El Salvador de 1932,
 Levantamiento del gueto de Varsovia (1943),
 Levantamientos en los guetos judíos durante la Segunda Guerra Mundial,
 Levantamiento en Santiago de Cuba (1956), en Cuba,
 Levantamiento contra Nicolás Maduro (2019),

Levantamiento también puede referirse a:
 En muchas disciplinas, el levantamiento es un conjunto de operaciones cuyo objeto es la elaboración de un producto.
 El levantamiento, elevación de un terreno producto de fuerzas tectónicas o isotónicas.
 El levantamiento artificial, para incrementar el flujo de líquidos.
 El levantamiento de pesas o levantamiento de potencia, deporte también conocido como halterofilia.
 El levantamiento de piedras, variante del anterior pero con piedras.
 El levantamiento de un cuerpo, procedimiento por el cual un fiscal ordena el retiro de un cadáver del lugar en el cual fue hallado.
 El levantamiento del velo, decisión judicial de derecho comercial.
 El levantamiento (cocina), paso final antes de hornear.